Mbemba peut faire référence à :

Patronyme 
 Chancel Mbemba (né en 1994), footballeur congolais ;
 Théophile Mbemba Fundu (1952-), ministre de l'Intérieur de la République démocratique du Congo ;
 Théophile Mbemba (1917-1971), archevêque de Brazzaville en République du Congo ;

Musique 
 Shora Mbemba, groupe de musique africain originaire de Bumbu en République démocratique du Congo ;

Toponyme 
 Mbemba, localité de la République démocratique du Congo.

Homonymie de patronyme